Dimensione Oscura – dimensione immaginaria dei romanzi Il diario del vampiro
Dimensione Oscura – dimensione immaginaria dei fumetti Marvel Comics